Volverte a ver puede referirse a:

 Volverte a ver, una película mexicana dirigida por Gustavo Adrián Garzón y estrenada en 2008; 
 «Volverte a ver», una canción escrita e interpretada por el cantautor colombiano Juanes; 
 «Volverte a ver» álbum de cantautor argentino Luciano Pereyra en 2010; o
 Volverte a ver, un programa de televisión peruano emitido por Panamericana Televisión y estrenado en 2015.
 Volverte a ver, un programa de televisión español emitido por Telecinco y estrenado en 2018.